Têmis — personagem da mitologia grega
 THEMIS — satelite
 24 Themis — asteroide
 Themis Pernambucana — periódico recifense

Desambiguação
Desambiguações de topônimos